Хорватский национальный театр — многозначный термин.

 Хорватский национальный театр
 Хорватский национальный театр (Осиек)
 Хорватский национальный театр (Риека)
 Хорватский национальный театр (Сплит)